Сергій Куделя ( ) — політолог, доктор філософії, доцент політології в Університеті Бейлор (Вейко, Техас), досліджує політичні процеси посткомуністичного світу, політичні режими, революції, інституційний розвиток, громадянські війни і політичне насильство.

Освіта і професійна діяльність 
Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, Стенфордський університет (магістратуру), Університет Джонса Гопкінса (Ph.D).
Працював в Університеті Джорджа Вашинґтона, Національному університеті «Києво-Могилянська академія». 

У НаУКМА мав конфлікти з адміністрацією університету, які стосувалися критики процедури нострифікації західних дипломів в Україні, якості українських наукових звань і розподілу коштів в університеті. Конфлікт розпочався восени 2010 року через відмову декана Факультету соціальних наук та соціальних технологій (ФСНСТ) Світлани Оксамитної продовжити контракт через відсутність у Сергія Куделі нострифікованого диплому. Це виклилкало дискусію, якою мусить бути політика адміністрації НаУКМА стосовно викладачів із західними дипломами. Після цього Сергій Куделя критикував різні зміни в університеті, зокрема рекомендацію розподілу балів між студентами за відсотковим еквівалентом, засудження публічної критики адміністрації, припинення фінансування наукових проектів на кафедрі політології західними фондами. Останнім епізодом публічних виступів Сергія Куделі стали персональні звинувачення Президента НаУКМА Сергія Квіта у збагаченні за рахунок університетських коштів. Його відхід у серпні 2011 року викликав значний резонанс серед студентства

Книги (у співавторстві) 
 Розірваний Нерв: Хронологія Громадського Протесту, 2000-2001. К: ТОВ “Азбука”, 2004 (з Мирославою Гонгадзе)
 The Strategy of Campaigning: Lessons from Ronald Reagan and Boris Yeltsin. University of Michigan Press, 2007 (with Kiron Skinner, Bruce Bueno de Mesquita and Condoleezza Rice)

Статті 
 Чи можлива в Україні політична наука?  // Критика. — грудень 2011 р.
 Внутренние источники вооруженного конфликта на Донбассе  // PONARS Eurasia. — сентябрь 2014.
 The Donbas Rift // Russian Politics & Law, 2016, 54:1, 5-27.
 Nothing Personal: Explaining the Rise and Decline of Political Machines in Ukraine // Post-Soviet Affairs, 2014 (with Taras Kuzio).
 The House That Yanukovych Built // Journal of Democracy, Volume 25, № 3, July 2014, pp. 19-34]
 When External Leverage Fails: The Case of Yulia Tymoshenko's Trial // Problems of Post-Communism, vol. 60, № 1, 2013, pp. 29–42.
 Choosing Violence in Irregular Wars: The Case of Anti-Soviet Insurgency in Western Ukraine // East European Politics and Societies, 27, 2013.
 The sources of continuity and change of Ukraine’s incomplete state // Communist and Post-Communist Studies 45, 2012, pp. 417–428.
 Revolutionary Bargain: The Unmaking of Ukraine’s Autocracy through Pacting // Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol.23, №.1, 2007, pp.77–100

Примітки

Посилання 
 Профіль  на сайті часопису «Критика»
 Профіль на сайті Університету Бейлор

Українські політологи